Weaver Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Weaver Airport (Indiana)
 Weaver Airport (Montana)
 Weaver Airport (Nebraska)
 Weaver Airport (Ohio)